Mirante do Paranapanema kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mirante do Paranapanema (ort), São Paulo, 
 Mirante do Paranapanema (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar